Георги Трайков може да се отнася за:
 Георги Трайков (19 век) – български възрожденец, учител, свещеник
 Георги Трайков (1898-1975) – български политик (председател на Народното събрание, вицепремиер, лидер на БЗНС), както и наименувани на него обекти:
 град Георги Трайков, област Варна – с днешно име Долни чифлик
 язовир „Георги Трайков“, област Варна – с днешно име „Цонево“